Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2021 werd van 20 tot en met 27 november 2021 gehouden in Lillehammer, Noorwegen. Zweden was titelhouder maar won het zilver. Schotland werd Europees Kampioen door met 7-4 van Zweden te winnen, en won zo een vierde Europese titel.

Eerder werd het kampioenschap in de C-divisie van 12 tot 17 september gehouden in Genève, Zwitserland. Litouwen wist dit toernooi te winnen en promoveerde samen met Slovenië en Oostenrijk naar de B-divisie.

A-divisie

Groepsfase 

WK-kwalificatie: Denemarken en Tsjechië plaatsen zich voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in januari 2022 in Finland, samen met Noorwegen en Letland uit de B-divisie en gastland Finland.

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-offs 

Noorwegen en Letland plaatsen zich voor de A-divisie van het Europees kampioenschap 2022.

WK-kwalificatie: Noorwegen en Letland plaatsen zich ook voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in januari 2022 in Finland, samen met Denemarken en Tsjechië uit de A-divisie en gastland Finland.

C-divisie

Groepsfase 
De landen speelden twee maal tegen elkaar.

Play-offs

Halve finale 
Vrijdag 17 september 2021, 09:00 uur

Finale 
Vrijdag 17 september 2021, 14:30 uur

Litouwen, Slovenië en Oostenrijk plaatsten zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
 Resultaten A-divisie
 Resultaten B-divisie
 Resultaten C-divisie

2021
Curling in 2021
Curling
Lillehammer